Granata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Granada, provins, Andalusien, 
 Granada, provinshuvudstad, Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar